Diese Liste der georgischen Schriftsteller ist eine unvollständige alphabetische Aufstellung der georgischen Schriftsteller. Die georgischen Namen werden vom georgischen Alphabet entsprechend den gültigen Regeln phonetisch übertragen. Die hier verwendete Schreibweise der Namen entspricht der deutschen Transkription.

A 
 Abaschidse, Grigol (1914–1994) – (georg.) გრიგოლ აბაშიძე
 Abaschidse, Irakli (1909–1992) – ირაკლი აბაშიძე
 Abaschidse, Kita (1870–1917) – კიტა აბაშიძე
 Abaschidse, Memed  – მემედ აბაშიძე
 Abuserisdse, Tbeli (1190–1240) – აბუსერისძე ტბელი
 Achnasarowi, Artem (1866–1942) – არტემ ახნაზაროვი
 Adamia, Alio (1914―1980) – ალიო ადამია
 Agiaschwili, Nikolos (1903–1984) – ნიკოლოზ აგიაშვილი
 Alchasischwili, Ilia (1853―1921) – ილია ალხაზიშვილი
 Amiredschibi, Tschabua (Msetschabuk) (1921–2013) – ჭაბუა (მზეჭაბუკ) ამირეჯიბი
 Andronikaschwili, Kaichosro (1792–?) – ქაიხოსრო ანდრონიკაშვილი
 Aragwispireli, Schio (1867–1926) – შიო არაგვისპირელი (ნამდვილი გვარი დედაბრიშვილი)
 Ardasiani, Lawrenti (1815–1870) – ლავრენტი არდაზიანი
 Arsen II. (Katholikos) (10. Jahrhundert) – არსენ II (კათოლიკოსი)
 Arsen Beri (11. Jahrhundert) – არსენ ბერი
 Artschil II. (1647–1713) – არჩილ II
 Assatiani, Mamia (1907―1970) – მამია ასათიანი
 Assatiani Micheil (1849―1879) – მიხეილ ასათიანი
 Atoneli, Eptwime (955–1028) – ეფთვიმე ათონელი
 Atoneli, Esra (11. Jahrhundert) – ეზრა ათონელი
 Atoneli, Giorgi  (1009–1065) – გიორგი ათონელი
 Atoneli, Ioane (920–1005) – იოანე ათონელი
 Atoneli, Stepane († 1069) – სტეფანე ათონელი
 Awaliani, Lado (1913–1998) – ლადო ავალიანი
 Awalischwili, Giorgi (1769―1850) – გიორგი ავალიშვილი

B 
 Baasowi, Gerzel (1904–1938) – გერცელ ბააზოვი
 Bagrationi, Grigol (1789–1830) – გრიგოლ ბაგრატიონი
 Bagrationi, Teimuras (1782–1846) – თეიმურაზ ბაგრატიონი
 Bagrationi, Thekle (1776–1846) – თეკლე ბაგრატიონი
 Bagrationi, Wachuschti (1696–1757) – ვახუშტი ბაგრატიონი
 Banowani (1880–1934) – ბანოვანი
 Barataschwili, Giorgi (unbekannt) – გიორგი ბარათაშვილი
 Barataschwili, Iesse (1728–1786) – იესე ბარათაშვილი
 Barataschwili, Mamuka (18. Jahrhundert) – მამუკა ბარათაშვილი
 Barataschwili, Nikolos (1817–1844) – ნიკოლოზ ბარათაშვილი
 Dato Barbakadse (* 1966) – დათო ბარბაქაძე
 Barnowi, Wassil (1856–1934) – ვასილ ბარნოვი
 Bassili Bagratis dse (11. Jahrhundert) – ბასილი ბაგრატის ძე
 Bassili Watsches dse (11. Jahrhundert) – ბასილი ვაჩეს ძე
 Bassili Sarsmeli (9. Jahrhundert) – ბასილი ზარზმელი
 Bassili Sabazmindeli (6. Jahrhundert) – ბასილი საბაწმინდელი
 Beliaschwili Akaki (1903–1961) – აკაკი ბელიაშვილი
 Bereshiani, Simon (1897–1942) – სიმონ ბერეჟიანი
 Buchnikaschwili, Grigol (1897–1979) – გრიგოლ ბუხნიკაშვილი
 Bughadse Lascha (* 1977) – ლაშა ბუღაძე
 Bulmaisimidse Arsen (13. Jahrhundert) – არსენ ბულმაისიძე
 Burchuladze, Zaza (* 1973) – ზაზა ბურჭულაძე

C 
 Chandsteli, Basil (9. Jahrhundert) – ბასილ ხანძთელი
 Chandsteli, Grigol (759–861) – გრიგოლ ხანძთელი
 Charanauli, Besik (* 1939) – ბესიკ ხარანაული
 Chergiani, Miron (* 1943) – მირონ ხერგიანი
 Chetaguri, Msia (* 1946) – მზია ხეთაგური
 Chitarischwili, Peschangi (17. Jahrhundert) – ფეშანგი ხითარიშვილი
 Choneli, Mose (12. Jahrhundert) – მოსე ხონელი
 Chornauli, Washa (* 1948) – ვაჟა ხორნაული
 Chuzesmonasoni, Theopile (11. Jahrhundert) – თეოფილე ხუცესმონაზონი
 Churzilawa, Murman (* 1939) – მურმან ხურცილავა

D 
 Dadiani, Schalwa (1874–1959) – შალვა დადიანი
 Dawit IV. der Erbauer (1073–1125) – დავით აღმაშენებელი
 Dawitisdse, Sumbat (11. Jahrhundert) – სუმბათ დავითისძე
 Demetre (1125–1156) – დემეტრე
 Dephy, David (* 1968) – დავით დეფი
 Dotschanaschwili, Guram (1939–2021) – გურამ დოჩანაშვილი
 Dschawachischwili, Micheil (1880–1937) – მიხეილ ჯავახიშვილი
 Dshabuschanuri, Gabriel (1914–1969) – გაბრიელ ჯაბუშანური
 Dshalaghonia, Nodar (* 1934) – ნოდარ ჯალაღონია
 Dshaparidse, Rewas (* 1923) – რევაზ ჯაფარიძე
 Dshawachadse, Wachtang (* 1932) – რევაზ ჯაფარიძე
 Dshgumburia, Murman (* 1938) – მურმან ჯგუმბურია
 Dshochadse Maka (* 1948) – მაკა ჯოხაძე
 Dumbadse, Nodar (1928–1984) – ნოდარ დუმბაძე
 Dutu Megreli (1867–1938) – დუტუ მეგრელი (დიმიტრი თომას ძე ხოშტარია)

E 
 Egadse, Otar (* 1913) – ოთარ ეგაძე
 Eghusisdse, Ioane (1770–1830) – იოანე ეღუსისძე
 Egnataschwili, Beri (18. Jahrhundert) – ბერი ეგნატაშვილი
 Ekwtimischwili, Nana (* 1978) – ნანა ექვთიმიშვილი
 Eliosischwili, Merab (1934–2012) – მერაბ ელიოზიშვილი
 Eristawi, Dawit – დავით ერისთავი
 Eristawi, Elisbar (1738–1813) – ელიზბარ ერისთავი
 Eristawi, Giorgi (1813–1864) – გიორგი ერისთავი
 Eristawi, Konstantine (1859–1931) – კონსტანტინე ერისთავი
 Eristawi, Rapiel (1824–1901) – რაფიელ ერისთავი
 Esra (10. Jahrhundert) – ეზრა

G 
 Gabaschwili, Besarion (1750–1791) – ბესარიონ გაბაშვილი
 Gabaschwili, Ekaterine (1851–1938) – ეკატერინე გაბაშვილი
 Gabaschwili, Sakaria (1705–1780) – ზაქარია გაბაშვილი
 Gabriadse, Rewas (1936–2021) – რევაზ გაბრიაძე
 Gamsachurdia, Konstantine (1893–1975) – კონსტანტინე გამსახურდია
 Gamsachurdia, Swiad (1939–1993) – ზვიად გამსახურდია
 Gaprindaschwili, Walerian (1889–1941) – ვალერიან გაფრინდაშვილი
 Gelaschwili, Naira (* 1947) – ნაირა გელაშვილი
 Gelateli, Petre (12. Jahrhundert) – პეტრე გელათელი
 Gelowani, Despiene (1880–1934) – დესპინე გელოვანი
 Gelowani, Gabriel (18. Jahrhundert) – გაბრიელ გელოვანი
 Gelowani, Mirsa (1917–1944) – მირზა გელოვანი
 Gogibedaschwili, David Dephy – siehe David Dephy
 Gotua, Lewan (1905–1973) – ლევან გოთუა
 Graneli, Terenti (1897–1934) – ტერენტი გრანელი
 Gulaberusdse, Nikolos (12. Jahrhundert) – ნიკოლოზ გულასბერისძე
 Gunia, Walerian (1862–1938) – ვალერიან გუნია
 Guramischwili, Dawit (1705–1792) – დავით გურამიშვილი
 Guramischwili, Mamuka (18. Jahrhundert) – მამუკა გურამიშვილი
 Gurieli, Mamia (1836–1891) – მამია გურიელი
 Gwasalia, Mose (1910–1986) – მოსე გვასალია

H 
 Hari Harali (Taqaischwili, Arli) – ჰარი ჰარალი (არლი თაყაიშვილი)
 Hasira (Abramowi, Abram) – ჰაზირა (აბრამ აბრამოვი)
   Nino Haratischwili (Haratischwili, Nino) (* 1983) – ნინო ხარატიშვილი

I 
 Iaschwili, Paolo (Pawle) (1894–1937) – პაოლო იაშვილი
 Imedaschwili, Ioseb (1876–1952) – იოსებ იმედაშვილი
 Inanischwili, Rewas (1926–1991) – რევაზ ინანიშვილი
 Ioane-Sossime (10. Jahrhundert) – იოანე–ზოსიმე
 Ioseliani, Otia (1930–2011) – ოტია იოსელიანი
 Iqaltoeli, Arsen (vermutl. 11.–12. Jh.) – არსენ იყალთოელი
 Irbachi (Irubakidse), Nikipore (Tscholoqaschwili Nikolos) – ნიკიფორე ირბახი (ირუბაქიძე), ნიკიფორე (ნიკოლოზ ჩოლოყაშვილი)

J 
 Javakhishvili, Mikheil (1880–1937) – მიხეილ ჯავახიშვილი

K 
 Kakabadse, Polikarpe (1895–1972) – პოლიკარპე კაკაბაძე
 Kalandadse, Anna (1924–2008) – ანა კალანდაძე
 Kaladse, Karlo (1907–1988) – კარლო კალაძე
 Kalandia, Geno (* 1939) – გენო კალანდია
 Kartschchadse, Dshemal (1936–1998) – ჯემალ ქარჩხაძე
 Ketschaghmadse, Giorgi (* 1937) – გიორგი კეჭაღმაძე
 Kikodse, Geronti (1885–1960) – გერონტი ქიქოძე
 Kirion II. (Katholikos) (1855–1918) – კირიონ II
 Kldiaschwili, Dawit (1862–1931) – დავით კლდიაშვილი
 Konkosisdse, Ioane (10. Jahrhundert) – იოანე კონკოსისძე
 Kostawa, Merab (1939–1989) – მერაბ კოსტავა
 Kudanaj (10. Jahrhundert) – კუდანაი

L 
 Lebanidse, Giorgi (1918) – გიორგი ლებანიძე
 Lebanidse, Murman (1922–2002) – მურმან ლებანიძე
 Leonidse, Giorgi (1899–1966) – გიორგი ლეონიძე
 Lobzhanidse, Giorgi (* 1974) – გიორგი ლობჟანიძე
 Lomouri, Niko (1852–1915) – ნიკო ლომოური
 Lortkipanidse, Konstantine (1905–1986) – კონსტანტინე ლორთქიფანიძე
 Lortkipanidse, Niko (1880–1944) – ნიკო ლორთქიფანიძე

M 
 Maghradse, Elgudsha (* 1927) – ელგუჯა მაღრაძე
 Mamporia, Otar (* 1924) – ოთარ მამფორია
 Manana (18. Jahrhundert) – მანანა
 Manswetaschwili, Iakob (1855–1939) – იაკობ მანსვეტაშვილი
 Margwelaschwili, Giwi (1927–2020) – გივი მარგველაშვილი
 Matschabeli, Ivane (1854–1898) – ივანე მაჩაბელი
 Matschawariani, Muchran (1929–2010) – მუხრან მაჭავარიანი
 Mcheidse, Ana (1951–1998) – ანა მხეიძე
 Mertschule, Giorgi (10. Jahrhundert) – გიორგი მერჩულე
 Mghwimeli, Schio (6. Jahrhundert) – შიო მღვიმელი
 Mintschchi, Ioane (10. Jahrhundert) – იოანე მინჩხი
 Mitsischwili, Nikolos (1896–1937) – ნიკოლოზ მიწიშვილი
 Modrekili, Mikel (10. Jahrhundert) – მიქელ მოდრეკილი
 Mortschiladse, Aka (* 1966) – აკა მორჩილაძე
 Mossulischwili, Micho (* 1962) – მიხო მოსულიშვილი
 Mroweli, Leonti (11. Jahrhundert) – ლეონტი მროველი
 Mtbewari, Ioane (10. Jahrhundert) – იოანე მტბევარი
 Mzire, Eprem (11. Jahrhundert) – ეფრემ მცირე

N 
 Nadiradse, Kolau (1895–1990) – კოლაუ ნადირაძე
 Ninoschwili, Egnate (1859–1894) – ეგნატე ნინოშვილი

O 
 Orbeliani, Dimitri (?–1739) – დიმიტრი (დემეტრე) ორბელიანი
 Orbeliani, Sulchan-Saba (1658–1725) – სულხან-საბა ორბელიანი
 Orbeliani, Wachtang (1700–?) – ვახტანგ ორბელიანი

P 
 Papaschwili, Giorgi (1898–1978) – გიორგი პაპაშვილი
 Petrizi, Ioane (11.–12. Jh.) – იოანე პეტრიწი
 Purzeladse, Anton (1839–1913) – ანტონ ფურცელაძე

Q 
 Qasbegi, Aleksandre (1848–1893) – ალექსანდრე ყაზბეგი
 Qipiani, Dimitri (1814–1887) – დიმიტრი ყიფიანი

R 
 Robakidse, Grigol (1882–1962) – გრიგოლ რობაქიძე
 Rustaweli, Schota (Ende des 12 Jh. – 13 Jh.) – შოთა რუსთაველი

S 
 Sabanisdse Ioane (8. Jahrhundert) – იოანე საბანისძე
 Sabaschwili, Serapion (15.–16. Jh.) – სერაპიონ საბაშვილი
 Saghirisdse Arsen (12. Jahrhundert) – არსენ საღირისძე
 Samadaschwili, Niko (1905–1963) – ნიკო სამადაშვილი
 Schataidse, Nugsar (1927–1997) – ნუგზარ შატაიძე
 Schatberaschwili, Giorgi (1916–1965) – გიორგი შატბერაშვილი
 Schawteli, Ioane (12. Jahrhundert) – იოანე შავთელი
 Schemokmedeli, Dawit (1953) – დავით შემოქმედელი (დავით ივანეს ძე ტაკიძე)
 Schengelaia, Demna (1896–1980) – დემნა შენგელაია
 Seit (um 800) – სჱთ
 Shamtaaghmzereli (14. Jahrhundert) – ჟამთააღმწერელი
 Sulakauri, Artschil (1927–1997) – არჩილ სულაკაური

T 
 Tabidse, Galaktion (1891–1959) – გალაკტიონ ტაბიძე
 Tabidse, Tizian (1895–1937) – ტიციან ტაბიძე
 Tabukaschwili, Rewas (1927–1990) – რევაზ თაბუკაშვილი
 Tamar (≈1160–1213) – თამარ მეფე
 Taniaschwili, Sulchan u. Begtabeg (17. Jahrhundert) – სულხან და ბეგთაბეგ ტანიაშვილები
 Tbeli, Abuseridse (13. Jahrhundert) – აბუსერისძე ტბელი
 Tbeli, Anton (11. Jahrhundert) – ანტონ ტბელი
 Teimuras I. (16.–17. Jh.) – თეიმურაზ I
 Tpileli, Nikolos (1672–1732) – ნიკოლოზ ტფილელი
 Tschachruchadse (Ende des 12 Jh. – 13 Jh.) – ჩახრუხაძე
 Tschanturia, Tariel (1932) – ტარიელ ჭანტურია
 Tschawtschawadse, Ilia (1837–1907) – ილია ჭავჭავაძე
 Tschcheidse, Otar (1920–2007) – ოთარ ჩხეიძე
 Tschchenkeli, Tamas (1927–2010) – თამაზ ჩხენკელი
 Tschelidse, Otar (* 1925) – ოთარ ჭელიძე
 Tschelidse, Wachtang (1917–2005) – ვახტანგ ჭელიძე
 Tschikowani, Simon (1903–1966) – სიმონ ჩიქოვანი
 Tschiladse, Otar (1933–2009) – ოთარ ჭილაძე
 Tschiladse, Tamas (1931–2018) – თამაზ ჭილაძე
 Tschimtschimeli, Ioane (Wende vom 12. zum 13 Jh.) – იოანე ჭიმჭიმელი
 Tschocheli, Goderdsi (1954–2007) – გოდერძი ჩოხელი
 Tscholoqaschwili, Garsewan (17. Jahrhundert) – გარსევან ჩოლოყაშვილი
 Tscholoqaschwili, Kaichosro († 1613) – ქაიხოსრო ჩოლოყაშვილი
 Tscholoqaschwili, Nikolos (1585–1659) – ნიკოლოზ ჩოლოყაშვილი
 Tschonkadse, Daniel (1830–1860) – დანიელ ჭონქაძე
 Tschutlaschwili, Dawit (* 1983) – დავით ჩუთლაშვილი
 Tumanischwili, Awtandil (1795–?) – ავთანდილ თუმანიშვილი
 Tumanischwili-Zereteli, Anastassia (1849–1932) – ანასტასია თუმანიშვილ-წერეთელი
 Turaschwili, Dawit (* 1966) დავით ტურაშვილი

U 
 Ubilawa Elisbar (* 1917) – ელიზბარ უბილავა
 Uiaragho (Tataraschwili, Kondrate) (1872–1929) – უიარაღო (კონდრატე დავითის ძე თათარაშვილი)

W 
 Wachtang VI. (1675–1737) – ვახტანგ VI
 Wachwachischwili, Grigol (17.–18. Jh.) – გრიგოლ ვახვახიშვილი
 Washa-Pschawela (Luka Rasikaschwili) (1861–1915) – ვაჟა-ფშაველა (ლუკა რაზიკაშვილი)
 Watschesdse, Basil (12. Jahrhundert) – ბასილ ვაჩესძე

Z 
 Zagareli, Awksenti (1857–1902) – ავქსენტი ცაგარელი
 Zereteli, Akaki (1840–1915) – აკაკი წერეთელი
 Zirekidse, Sandro (1894–1923) – სანდრო ცირეკიძე
 Zurtaweli, Iakob (5. Jahrhundert) – იაკობ ცურტაველი

Georgisch
!Schriftsteller
!Schriftsteller